Очередь с приоритетом  в программировании — абстрактный тип данных
 Очередь с приоритетами — схема управления программными очередями в компьютерных сетях
 Очередь с приоритетами  — понятие из теории массового обслуживания

Литература